Nazaré può riferirsi alle seguenti località:

Nazaré, comune dello Stato brasiliano di Bahia
Nazaré, comune dello Stato brasiliano del Tocantins
Nazaré da Mata, comune dello Stato brasiliano del Pernambuco
Nazaré do Piauí, comune dello Stato brasiliano di Piauí 
Nazaré Paulista, comune dello Stato brasiliano di San Paolo
Nossa Senhora de Nazaré, comune dello Stato brasiliano di Piauí
Nova Nazaré, comune dello Stato brasiliano del Mato Grosso

Nazaré, comune portoghese situato nella subregione di Ovest

Altri progetti